Полковнику никто не пишет:

 Полковнику никто не пишет — повесть колумбийского писателя, нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса.
 Полковнику никто не пишет — фильм мексиканского режиссёра Артуро Рипштейна.
 Полковнику никто не пишет — театральная постановка режиссёра Олега Бабицкого.
 Полковнику никто не пишет — песня группы Би-2.